Натуральне число 41
 41 рік до нашої ери
 41 рік нашої ери
 41 століття до нашої ери
 41 км — зупинні пункти

Див. також 
 410-ті — десятиліття н. е.